Gemmula Weinkauff, 1875 – rodzaj ślimaków z rodziny Turridae,
 gemula (łac. gemmula) – forma przetrwalnikowa gąbek.

Przypisy